O Grande Prêmio da Comunidade Valenciana de 2010 foi a décima oitava e última etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 5 e 7 de novembro de 2010 no Circuit de Valencia.

Classificação da MotoGP

Classificação da 250cc

Classificação da 125cc

Referências

GPs de MotoGP de 2010
2010
Desporto na Espanha em 2010